Campionatul Mondial de Futsal din 2004 a fost cea de-a cincea ediție și a avut loc în statul Taipeiul Chinez- Asia. În acest turneu Spania reușește să își treacă cel de-al doilea titlu consecutiv în palmares. În finala mică Brazlia se impune în fața Argentinei cu scorul de 7-4.

Participanți

Cele 16 echipe au fost împărțite în patru grupe, fiecare grupă a câte patru echipe.

Prima rundă

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

A doua rundă

Grupa E

Grupa F

Runda Finală

Semifinale

Finala Mică

Finala

Campioni

Clasament Turneu

Vezi și
 Campionatul Mondial de Futsal 1996
 Campionatul Mondial de Futsal 2000

Legături externe
FIFA Futsal World Championship Hong Kong 2000 , FIFA.com

Futsal
Campionate Mondiale
Competiții organizate de FIFA
2004 în sport